Cândido Simões Canela (Montes Claros, 22 de agosto de 1910 – 7 de março de 1993) foi um compositor e poeta de música popular brasileira.

Compositores de Minas Gerais
Poetas de Minas Gerais
Naturais de Montes Claros